Příjmení Králíček nosí více významných osobností:

 Emil Králíček (1877–1930) – český architekt
 Hana Králíčková (* 1934) – česká a československá politička KSČ ze Semilska, poslankyně FS za normalizace
 Jarmila Králíčková (* 1944) – československá pozemní hokejistka
 Jaroslav Králíček (* 1925) – český profesor chemie
 Josef Králíček (1870–1939) – český římskokatolický kněz, vikář a čestný kanovník Litoměřický
 Milena Králíčková (* 1972) – profesorka histologie a embryologie, rektorka Univerzity Karlovy
 Petr Králíček (1946–2012) – český fotbalista
 Robert Králíček (* 1977) – český politik a manažer, poslanec za hnutí ANO 2011
 Rudolf Králíček (1862–1946) – rakousko-uherský vojenský velitel českého původu
 Stanislav Králíček (1896–1945) – český politik
 Václav Králíček (1922–???) – český a československý politik ČSS z Mostecka, poslanec FS za normalizace
 Václav Králíček (* 1945) – český architekt
 Václav Králíček (* 1960) – český novinář, spisovatel a grafik